Detta är en lista över sjöar i Vårgårda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vårgårda kommun.

Lista

Externa länkar

Vårgårda kommun
 Lista